Передерий — фамилия.

Известные носители:
 Передерий, Анатолий Иванович (1932—2021) — главный конструктор систем управления для ракетно-космической техники (НПО «Электроприбор»), лауреат Ленинской премии.
 Передерий, Андрей Владимирович (род. 1974) — российский футболист.
 Передерий, Владимир Григорьевич (1959—2019) — российский промышленник и учёный.
 Передерий, Вячеслав Григорьевич (род. 1943) — украинский медик и политический деятель.
 Передерий, Григорий Петрович (1871—1953) — инженер-мостостроитель, академик АН СССР.
 Передерий, Иван Хрисантьевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 3 апреля 1917 (посмертно).
 Передерий, Иосиф Антонович (1913—1975) — Герой Советского Союза.
 Передерий, Олег Феофанович (1931—1980) — советский и украинский художник.
 Передерий, Степан Дмитриевич (1909—1942) — участник Великой Отечественной войны, защитник Краснодара.
 Передерий, Яков Андреевич (1871—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.